Le nom château de Montaigu est porté par plusieurs édifices :

France 
Par ordre alphabétique de départements :
 Château de Montaigu, démoli à la suite du Traité de Troyes, il s'étendait sur les finages de Laines-aux-Bois et de Souligny ;
 Château de Montaigu sur la commune d'Argentré en Mayenne ;
 Château de Montaigu sur la commune française de Laneuveville-devant-Nancy près de Nancy, dans le parc de Montaigu (qui s'étend également sur Jarville-la-Malgrange) en Meurthe-et-Moselle ;
 Château de Montaigu sur les communes de Mercurey et de Saint-Martin-sous-Montaigu en Saône-et-Loire ;
 Château de Montaigu sur la commune française de Montaigu, en Vendée.

Voir aussi

Notes et références 
 

Montaigu